Peoria puede hacer referencia  a:
 Los peoria, una tribu amerindia de Estados Unidos.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos del mismo país:
 Peoria, ciudad ubicada en los condados de Maricopa y Yavapai, en el estado de Arizona.
 El condado de Peoria, en el estado de Illinois.
 Peoria, ciudad ubicada en el condado de Peoria, en el estado de Illinois.
 Peoria, poblado en el estado de Iowa.
 Peoria, pueblo ubicado en el condado de Ottawa, en el estado de Oklahoma.
 Peoria, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Linn, en el estado de Oregón.